Nulorsuit Kangerluat bezeichnet:
 Nulorsuit Kangerluat (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Nulorsuit Kangerluat (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland